Vianden peut faire référence à :

En toponymie 
 Vianden, une ville du Luxembourg.
 Canton de Vianden, un canton de ce pays.

En patronymie 
 Henry Vianden (1814-1899), graveur allemand